Муха — може означати:

Комаха 
 Муха — родина двокрилих комах підряду коротковусі двокрилі, а також  () — рід комах родини Справжні мухи ().
 Муха цеце — комаха з субсахарної Африки, що отримала відомість через участь у підтриманні життєвого циклу трипаносом (збудників нагани та сонної хвороби).
 Плодова муха, дрозофіла чорночерева — комаха, що належить до ряду двокрилих — один з найвідоміших модельних об'єктів досліджень в біології.
 Муха хатня

Прізвище 

 Муха Альфонс Марія (1860—1939) — чеський художник, ілюстратор, дизайнер і плакатист.
 Муха Анна ( 1980) — польська акторка.
 Муха Антон Іванович (1928—2008) — український композитор, музикознавець.
 Муха Василь Миколайович (1988—2020) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Муха Віктор Іванович (1924—1986) — перекладач, журналіст.
 Муха Віталій Петрович (1936—2005) — радянський та російський державний діяч.
 Муха Володимир Олександрович (1994—2014) — солдат ЗСУ, загинув у боях за Луганськ.
 Муха Оксана Володимирівна ( 1981) — українська співачка.
 Муха Оксана Теодорівна ( 1964) — українська дизайнер модного одягу та аксесуарів.
 Муха Олександр Іванович ( 1952) — радянський футболіст, нападник.
 Петро Муха (пом. 1492) — український національний герой, найбільш відомий як ватажок великого селянського повстання проти польських магнатів і шляхти, що тривало в 1490—1492 роках на півночі Молдавського князівства (в Покутті), в Галицькій землі та на Поділлі.
 Муха Рената Григорівна (Рената Григорівна Ткаченко) (1933—2009) — поетеса, автор численних дитячих віршів.
 Муха Степан Несторович (1930—1993) — радянський державний діяч.
 Муха Ян ( 1985) — колишній словацький футболіст, воротар.

Інше 
 Муха — сузір'я Південної півкулі.
 Повстання Мухи — одне з найбільших повстань 15 століття українських і молдавських селян в 1490—1492 роках на чолі з селянином Мухою (Муха з Волощини).
 Муха (оповідання) — фантастичне оповідання Жоржа Ланжелана.
 Муха (фільм) — назва кількох фільмів.
 Муха — річка в Україні, притока Збруча.
 РПГ-18 «Муха» — ручний реактивний протитанковий гранатомет одноразового використання.

Див. також 
 Мушка (значення)

Посилання 
 
Прізвища